Bochumer Straße 50 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bochumer Straße 50 in Essen, siehe Liste der Baudenkmäler in Steele (Essen)
 Bochumer Straße 50 (Herne)